Abgunst steht für
Abgunst (Auleben), Rittergut in Schwarzburg-Rudolstadt 
Zeche Abgunst, Bergwerk im Ruhrgebiet
Gegenteil von Gunst, Synonyme sind Missgunst, Abneigung, Neid